ln — команда Unix, создающая жёсткую ссылку или символьную ссылку на файл.

Формат команды:
 ln файл имя_ссылки
 # создаётся «жёсткая» ссылка (hard link)
 ln -s файл имя_ссылки
 # создаётся «символьная» ссылка (symbolic link)

Эта команда создаёт жёсткую ссылку на файл «файл1», которая будет выглядеть и располагаться как «файл2». Таким образом для файловой системы заданный файл «файл1» и ссылка на него «файл2», на самом деле физически будут являться одним и тем же файлом. Жесткая ссылка не может указывать на файл, расположенный на другом дисковом разделе. Также невозможно создать жёсткую ссылку на каталог.

Если создаётся символьная ссылка (используя ключ «-s»), то при этом файла «файл1» может и не существовать. Символьная ссылка с именем «файл2» всё равно будет создана. Пример:
 ln -s /media/home/ed /home
 # будет создана символьная ссылка в каталоге «/home» на каталог «/media/home/ed».

См. также 
 NTFS junction point (Microsoft Windows)

Ссылки 
 manual Руководство к GNU-версии команды ln.
 manual page Руководство к FreeBSD-версии команды ln.
 Перевод руководства ln из проекта Русские man.

Утилиты Unix